«Енбек» — название футбольных клубов:
 «Енбек» — футбольный клуб из города Жезказган, основан в 1967 году.
 «Жигер» — футбольный клуб из города Шымкент, в 1960 году основан под названием «Енбек».